Bunde kan syfta på följande platser:

Nederländerna 

 Bunde (ort), Limburg, Gemeente Meerssen,

Tyskland 

 Bunde, ort och kommun, Niedersachsen, 

Robotskapade Nederländernaförgreningar